Kurjače (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Veliko Gradište; slednja pa je del Braničevskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju živi 742 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 42,0 let (40,2 pri moških in 43,6 pri ženskah). Naselje ima 231 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 4,16.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, večinoma srbsko.

Историја
Најстарији писани извор у коме се ово село спомиње јесте повеља Ђурђа Бранковића о властелинству великог челника Радича из 1428. године. У атару села налази се манастир Нимник, стари Марјански манастир, који потиче из 14. века. Саставни део села је и Марјање, некада посебно село. 

За време Кочине крајине (1788) готово сви мештани избегли су у Аустрију; многи од њих се нису никада ни вратили. Отуда и данас у Банату постоје презимена Курјачки и Марјански.

За време Првог светског рата у Курјачу су се водиле велике борбе, у којима је учествовао и син Бранислава Нушића, Бан Нушић, који је у околини Пожаревца и подлегао тешким ранама.
За време Другог светског рата у Курјачу је живео и радио као учитељ Мирољуб Јевтовић, познати публициста и књижевник.

Велиша Јоксимовић написао је монографију "Курјаче и његова школа" која је објављена у едицији "Хронике села Србије" 2001. године.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Braničevskega upravnega okraja